Ștefan Valentin Blega (ur. 5 września 1998) – rumuński skoczek narciarski, reprezentant klubów CSU Braszów i CSS Brașovia. Uczestnik zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy (2015). Medalista mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
W marcu 2009 zdobył dwa złote medale na nieoficjalnych mistrzostwach świata dzieci w Zakopanem. W styczniu 2011 zadebiutował w FIS Cupie, zajmując 53. miejsce w Szczyrbskim Jeziorze. Pierwsze punkty tego cyklu zdobył w czerwcu 2012 dzięki zajęciu 26. lokaty w Râșnovie. W styczniu 2014 zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując 70. miejsce w Courchevel. W styczniu 2015 wystartował na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży europy, zajmując 22. miejsce indywidualnie oraz 7. w konkursie drużyn mieszanych. 

W międzynarodowych zawodach organizowanych przez FIS po raz ostatni wystartował we wrześniu 2018, zajmując 34. i 58. miejsce w konkursach FIS Cupu w Râșnovie.

Jest medalistą mistrzostw Rumunii – indywidualnie zdobył złoty medal w 2016 na skoczni średniej oraz brązowy na skoczni normalnej w 2015 i 2016. Stawał również na podium konkursów drużynowych – zdobył złoty medal w 2012 oraz srebrny w 2013 i 2014.

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty Ș. Blegi na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Rumuńscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1998